Ливади — село в Цалкском муниципалитете Грузии
  — село в Пиерии, Греция